Warszawskie Przedmieście – dzielnica Elbląga
 Warszawskie Przedmieście – dzielnica Kalisza
 Warszawskie Przedmieście – rejon Krakowa
 Warszawskie Przedmieście – ulica w Kutnie
 Warszawskie Przedmieście – ulica w Mińsku Mazowieckim